

Geografia

Austria 
 Nußbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Niemcy 
 Nußbach – dzielnica Oberkircha
 Nußbach – dzielnica Triberg im Schwarzwald
 Nußbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Măieruş